est une expression anglaise signifiant « couloir de la mort ». Elle peut faire référence à :

 , film philippine de  sorti le  ;
 Death Row, titre alternatif de Return to Sender, film danois de Bille August sorti en 2004 ;
 Death Row, film américain d'Eduardo Quiroz et de Jose Quiroz sorti en 2007 ;
 Death Row, téléfilm américain diffusé en 2006 ;
 , mini-série diffusée le  sur Channel 4.
 Death Row, album d'Accept sorti le  ;
 , label de production de rap californien fondé en 1991.

Voir aussi